

Cinema 
 'Ararat - Il monte dell'Arca' (Ararat) – film del 2002 diretto da Atom Egoyan

Geografia 
 Armenia
 Ararat – città della provincia di Ararat
 Ararat – comune della provincia di Ararat 
 Australia
 Ararat – città del Victoria
 Stati Uniti d'America
 Ararat – comunità non incorporata della Contea di Surry, Carolina del Nord
 Ararat – township della Contea di Susquehanna, Pennsylvania
 Ararat – comunità non incorporata della Contea di Patrick, Virginia
 Ararat – fiume della Virginia e della Carolina del Nord, tributario del fiume Yadkin
 Turchia
 Ararat – stratovulcano

Altro 
 'Ararat' – EP degli Orphaned Land del 2005
 Ararat Fowtbolayin Akowmb – società calcistica armena
 Ararat – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae
 Ararat – nave da carico battente bandiera turca varata nel 1886